Het tennistoernooi van Wimbledon in 1985 bij de mannen werd voor de 99e keer gehouden van maandag 24 juni tot en met zondag 7 juli in de Londense wijk Wimbledon. De toen 17 jaar oude en ongeplaatste West-Duitser Boris Becker won voor de eerste keer het toernooi door in de finale de Amerikaan Kevin Curren met 6-3, 6-7, 7-6 en 6-4 te verslaan. Hiermee was hij de jongste mannelijke grandslam enkelspelwinnaar ooit. Zijn krachtige opslag tijdens dat toernooi leverde hem de bijnaam Boem, Boem, Becker op.

Algemeen

Opzet 
 Het toernooi werd afgewerkt volgens het knock-outsysteem.
 De wedstrijden werden gespeeld om drie gewonnen sets (best of five). In de beslissende vijfde set moest met twee games verschil gewonnen worden.

Geplaatste spelers 
Bij de loting kregen de beste 16 spelers van de ATP-ranglijst een geplaatste status. Geplaatste spelers ontliepen elkaar in de eerste drie rondes. De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema ATP

Wimbledon
ITF-toernooi in 1985